D90 (Haute-Garonne), een departementale weg in het Franse departement Haute-Garonne
 D90 (Nord), een departementale weg in het Franse Noorderdepartement
 Nikon D90, een digitale spiegelreflexcamera van Nikon